Лоткова, Александра Борисовна (род. 1992) — российская студентка, фигурантка громкого уголовного дела.
 Лоткова, Вера Сергеевна (род. 1998) — российская самбистка.
 Лоткова, Мария Фёдоровна — украинская советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.